Базальний, базальна, базальне — ті, що розташовуються поблизу основи чого-небудь. Зокрема:

У біології та медицині 
 Базальний — анатомічний термін, що означає «розташований при основі»
 Базальна група — у філогенетиці — група організмів, гілка якої відділилась від кореня раніше за інші.
 Базальна температура — у медицині найнижча температура тіла, що досягається під час відпочинку
 Базальна мембрана — тонкий шар волокон, що залягає під епітелієм чи ендотелієм
 Базальна пластинка — тонкий шар волокон, що знаходиться під епітелієм чи ендотелієм. є прикладом спеціалізованого позаклітинного матриксу.
  — структура, що утворюється в ембріогенезі хребетних тварин
  — структура, що лежить в основі плаценти ссавців
 , або базальні клітини — нижній шар епідермісу чи епітелію
  — онкологічне захворювання шкіри, що розвивається з цих клітин
 Базальні ганглії — скупчення нейронів, розташовані в центральній білій речовині півкуль головного мозку хребетних тварин
 Базальне тільце — білкова структура в основі джгутика чи війки клітини евкаріотів

У геології 
 Базальний конгломерат — в геології — пласт конгломерату в підошві осадової товщі (світи).
 Базальна зона гір — нижні частини схилів гір, які є місцем накопичення пухких продуктів їх руйнування (конуси виносу, осипу тощо)
 Базальне ковзання — процес ковзання льодовика зі своєї опори через талі води під льодом

У хімії 
 Базальний (хімія) — в хімії — тригональна біпіраміда з атомом фосфору в центрі.